Стефаніт — мінерал
 Стефаніт і Іхнілат — дидактичний роман, збірник повчальних байок і притч